Jairson Fernandes da Costa Semedo (21 de fevereiro de 1977) é um futebolista de São Tomé e Príncipe. A sua atual equipe é o Desportivo Chaves, onde joga como atacante.

Fonte
Ficha de Jairson Semedo no site ogol.com

Futebolistas de São Tomé e Príncipe